La Calandria – commedia di Bernardo Dovizi da Bibbiena
 La calandria – film del 1933 diretto da Fernando de Fuentes
 La calandria – film del 1972 diretto da Pasquale Festa Campanile
 Stazione di La Calandria – stazione ferroviaria dell'Argentina